Julio García puede referirse a:

 Julio García (1825-1876), militar mexicano;
 Julio García Casas (s.XX), pianista, magistrado y catedrático de derecho español;
 Julio García Fernández (1965), futbolista español
 Julio García Fernández de los Ríos (1894-1969), jinete de equitación y militar español;
 Julio García Guzmán (1945-), futbolista guatemalteco;
 Julio César García Mezones (1981-), futbolista peruano.
 Julio García de la Peña Oller (1926-), artista español